Spire kan som auktorsförkortning betyda:

 André Spire
 Camille Joseph Spire

Robotskapade auktorsförkortningar